

Уровень футбольных лиг в Испании 

 Примера (уровень 1)
 Сегунда (уровень 2)
 Примера Федерасьон (уровень 3)
 Сегунда Федерасьон (уровень 4)
 Терсера Федерасьон (уровень 5)
 Региональные дивизионы (уровни 6-10)

Список футбольных клубов по алфавиту 
Терсера Федерасьон: группы 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

И

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ч

Э

Ю

Я

Резервные команды 
Ниже приведен список резервных команд, которые существует ныне.

Примечания 
 Чемпионы Испании по футболу

Ссылки 
 Historical Database and Statistics of Spanish Football
 Spain "Primera". A short history of Spanish football

Испания
Футбольные клубы Испании